Kusumoto ist der Familienname folgender Personen:

 Maki Kusumoto (* 1967), japanische Mangaka
 Kusumoto Ine (1827–1903), japanische Ärztin
 Shūma Kusumoto (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Takuji Kusumoto (* um 1950), japanischer Jazzmusiker
 Takumi Kusumoto (* 1995), japanischer Fußballspieler